Bruno Vale – calciatore italiano (1911)
 Bruno Vale – calciatore portoghese (1983)